Acaroconium är ett släkte av lavar. Acaroconium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Acaroconium